Mark Stevens peut faire référence à :
 Mark Stevens (1916-1994), acteur américain ;
 , acteur britannique aussi connu sous le nom d'Adrian Bouchet ;
 Mark Stevens, monteur américain ;
 Mark Stevens (1947-), écrivain américain.